Mittagspitze, Mittagsspitze, Mittagspitz oder Mittagsspitz heißen folgende geographische Objekte:

 Mittagsspitze (Silvretta), 2665 m, an der Valisera südlich von St. Gallenkirch im Montafon, Vorarlberg
 Mittagspitze (Verwallgruppe), 2635 m, bei Schnann im Stanzertal, Nordtirol
 Brandner Mittagspitze, 2557 m, im Brandnertal, Rätikon, Vorarlberg
 Mittagsspitze (Lechquellengebirge), 2441 m, südlich von Lech am Arlberg, Vorarlberg
 Mittagsspitz (Kreuzeckgruppe), 2433 m, im Mölltal, Kärnten
 Mittagspitze (Tannberg), 2370 m, bei Warth, Lechtaler Alpen, Vorarlberg
 Mittagspitze (Karwendel), 2332 m, Hinterautal-Vomper-Kette bei Stans, Karwendel, Nordtirol
 Mittagspitze (Namloser Berge), 2227 m, bei Stanzach im Außerfern, Lechtaler Alpen, Nordtirol
 Tschaggunser Mittagspitze, 2168 m, bei Tschagguns im Montafon, Rätikon, Vorarlberg
 Bludenzer Mittagsspitze, 2107 m, bei Bludenz und Bürs im Montafon, Rätikon, Vorarlberg
 Damülser Mittagsspitze, 2097 m, in der Region Bregenzerwald, Vorarlberg
 Mittagsspitze (Sarntaler Alpen), 2052 m, bei Ratschings, Südtirol
 Mittagspitz, 1857 m, östlich von Balzers, Rätikon, Liechtenstein
 Mittagspitze (Hindelang), auch Mittagsspitz, 1682 m, am Daumen bei Hinterstein, Allgäuer Alpen, Bayern
 ferner, wenn auch ohne "Spitze" der Mittagberg, 1451 m, im Allgäu
 sowie auf französisch der Pic du Midi de Bigorre, 2877 m, und der Pic du Midi d'Ossau, 2884 m, beide in den Pyrenäen
Siehe auch:
 Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde